Live in America – album dei Silly Wizard del 1985
 Live in America – album di Paco de Lucía del 1993
 Bright Midnight: Live in America – album dei The Doors del 2001
 Live in America – album dei Transatlantic del 2001
 Live in America – album di Victor Wooten del 2001
 Live in America – album dei Jorn del 2007